Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Newcombe e Tony Roche che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Robert Lutz 6-3, 1-6, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1972